Отсо́с:

 Отсос — приспособление для удаления припоя.
 Отсос — распространенное обозначение минета.
 «Отсос» — роман британского писателя Стюарта Хоума.

См. также